Il Gruppo I della Zona Asia/Oceania (Asia/Oceania Zone) è il primo livello di competizione della Zona Asia/Oceania, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2010. I due vincitori sono ammessi agli spareggi per il Gruppo Mondiale, i vincitori dei quali vengono poi promossi al Gruppo Mondiale, la massima categoria in assoluto della Coppa Davis.

Teste di serie:
 
 
 
 

Altre:
 
 
 
 

Formula: 8 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta, con quarti di finale e semifinali. I vincitori delle due semifinali vengono ammessi direttamente ai spareggi per il Gruppo Mondiale. Le sconfitte nei quarti di finale disputano fra di loro due semifinali parallele, in cui le due sconfitte si giocano la permanenza in una sorta di "finale al contrario", dove la sconfitta è condannata alla retrocessione al Gruppo II 2011.

Tabellone

Primo turno

Australia vs. Taipei Cinese

Giappone vs. Filippine

Cina vs. Uzbekistan

Kazakistan vs. Corea del Sud

Secondo turno

Australia vs. Giappone

Cina vs. Kazakistan

Primo turno Play-offs

Taipei Cinese vs. Filippine

Corea del Sud vs. Uzbekistan

Secondo turno Play-offs

Corea del Sud vs. Filippine

Verdetti
Ammesse ai World Group Play-offs: Australia, Kazakistan
Retrocessa al Gruppo II: Corea del Sud

Voci correlate
Coppa Davis 2010 Zona Asia/Oceania Gruppo II
Coppa Davis 2010 Zona Asia/Oceania Gruppo III
Coppa Davis 2010 Zona Asia/Oceania Gruppo IV

Collegamenti esterni
 

Coppa Davis 2010